Shankar steht für:

 Shiva, Gott des Hinduismus
 Shankara (um 788 – um 820), religiöser Lehrer und Philosoph des Hinduismus
 Shankar-Jaikishan, ein indisches Musikduo

Shankar ist der Familienname folgender Personen:

 Anoushka Shankar (* 1981), indisch-britische Musikerin
 Gopi Shankar Madurai (* 1991), indische intergeschlechtliche Person, die sich aktivistisch für Intersex- und LGBT-Rechte einsetzt
 Harish Shankar (* 1984), malaysischer Dirigent
 K. Shankar (1926–2006), indischer Filmregisseur
 L. Shankar (* 1950), indischer Violinist und Komponist
 Lakshmi Shankar (1926–2013), indische Sängerin
 Mamata Shankar (* 1955), indische Schauspielerin, Tänzerin, Choreografin
 Melinda Shankar (* 1992), kanadische Schauspielerin
 Naren Shankar, US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent von Fernsehserien
 P. Shiv Shankar (1929–2017), indischer Politiker
 Ramamurti Shankar (* 1947), US-amerikanischer Physiker indischer Herkunft
 Ramsewak Shankar (* 1937), surinamischer Politiker, Präsident 1988 bis 1990

 S. Shankar (* 1963), indischer Filmregisseur
 Shalil Shankar (* 1947), indischer Sitarspieler und Komponist
 Sri Sri Ravi Shankar (* 1956), indischer Brahmane
 Tejaswin Shankar (* 1998), indischer Hochspringer
 Uday Shankar (1900–1977), indischer Tänzer und Choreograph